Johann Heyl ist der Name folgender Personen:
 Johann Philipp Heyl (1770–1853), deutscher Bürgermeister und Politiker